Metapa steht für folgende Ortschaften:

 alter Name von Ciudad Darío in Nicaragua
 Metapa de Domínguez in Chiapas, Mexiko
 Municipio Metapa, Municipio in Chiapas, Mexiko
 Metapa (Ätolien), eine antike Stadt in Ätolien, beim heutigen Analipsis in Griechenland